Ziegelscheune steht für:
 Ziegelscheune (Grabow), Wohnplatz von Grabow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ziegelscheune (Gransee), Ortsteil von Gransee, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ziegelscheune (Meseritz), Gemeinde im Landkreis Meseritz, Preußen

Siehe auch:
 Feldbrandziegelei, auch Ziegelscheune, vorindustrieller Betrieb zur Ziegelherstellung